Il toponimo Sânnicolau può riferirsi a diverse località della Romania:
Sânnicolau Mare, città del distretto di Timiș
Sânnicolau Român, comune del distretto di Bihor